Se også 978 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
78
Artikler om enkelte år